Лукаш Длухи и Леандер Паеш защитават титлата си.

Поставени тенисисти 
  Боб Брайън /  Майк Брайън (2 кръг)
  Даниъл Нестор /  Ненад Зимонич
  Лукаш Длухи /  Леандер Паеш
  Уесли Мууди /  Дик Норман (полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Макс Мирни (2 кръг)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (четвъртфинал)
  Симон Аспелин /  Пол Ханли (1 кръг)
  Мариуш Фюрстенберг /  Марчин Матковски (четвъртфинал)
  Франтишек Чермак /  Михал Мертинак (3 кръг)
  Юлиян Кновле /  Анди Рам (полуфинал)
  Марсел Гранолерс /  Томи Робредо (1 кръг)
  Джон Иснър /  Сам Куери (оттеглят се)
  Марди Фиш /  Марк Ноулс (2 кръг)
  Роберт Линдстедт /  Хория Течау (1 кръг)
  Жулиен Бенето /  Микаел Льодра (3 кръг)
  Ерик Буторак /  Раджеев Рам (1 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция